Eric de Camargo Smidt é um botânico brasileiro.

Smidt descreveu seis espécies novas de orquídeas do Brasil além de revisar gêneros e espécies anteriormente estabelecidos.

Referências 
 
 

Botânicos do Brasil